«Иллюстри́рованная газе́та» — газета, выходившая еженедельно в Санкт-Петербурге с 1863 по 1873 год.

История 
С 1859 до 1863 года носила название «Иллюстрированный семейный листок».

Выходила в Санкт-Петербурге еженедельно, прекратила существование на № 13.

Издавал газету А. О. Бауман. Редактировал, а затем и издавал В. Р. Зотов.

Газета предназначалась для семейного чтения. Была рассчитана на городское мещанство. Печатались популярные внутренние и внешние политические обзоры и «занимательное чтение». В «Иллюстрированной газете» помещались рассказы о путешествиях, описания памятников искусства, биографии художников, исторических лиц и современных политических деятелей, этнографические статьи. В газете помещались карикатуры, не выходившие за рамки бытового юмора.

Сотрудники, авторы 
Сотрудником работал Кислов, Александр Степанович. 

Среди авторов: Дерунов, Савва Яковлевич, Кичеев, Николай Петрович, Шарубин, Николай Гаврилович

Ссылки 
 
 

Газеты Российской империи
Печатные издания, возникшие в 1863 году